Davide Cesini – pallanuotista italiano
 Luciano Cesini – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rosalba Cesini – politica italiana